Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2013 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 36e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Tsjechische stad Pilsen van 7 tot 11 mei 2013.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2013
Sport in Pilsen (stad)